O Rail Club du Kadiogo é um clube de futebol do Burkina Faso. Com três títulos nacionais conquistados, disputam o Campeonato nacional do País..

Ligações externas 
 

Clubes de futebol de Burquina Fasso